HM (Helsingborg), een Zweeds historisch motorfietsmerk
HM (Walsall), een Brits historisch motorfietsmerk
Hare Majesteit
Landkreis Hamelen-Pyrmont (autokenteken: HM)
Hennes & Mauritz, een Zweedse modeketen
HM (patiënt), een beroemde neurologische patiënt
hectometer, lengtemaat gelijk aan 100 meter
Station Helmond
Heard en McDonaldeilanden